al-Qasim al-Ma'mun – ottavo califfo del Califfato di Cordova
Provincia di al-Qasim – provincia dell'Arabia Saudita